Zygmunt Szymański (1895–1940) – major piechoty Wojska Polskiego, zamordowany w Katyniu
 Zygmunt Szymański (ur. 1899) – urzędnik, działacz niepodległościowy, 27 czerwca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami
 Zygmunt Szymański (1906–1940) – podporucznik artylerii Wojska Polskiego, zamordowany w Katyniu
 Zygmunt Karol Szymański (1916–2007) – major obserwator Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, kawaler Virtuti Militari
 Zygmunt Szymański (ur. 1956) – polityk, poseł na Sejm IV kadencji

Uwagi

Przypisy